Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893, VfB Stuttgart – niemiecki klub sportowy z siedzibą w Stuttgarcie. Znany głównie ze swojej sekcji piłkarskiej, która dotychczas ominęła zaledwie cztery sezony Bundesligi od czasów jej powstania w 1963 roku. Drużyna wygrywała mistrzostwo Niemiec pięć razy, ostatni raz w sezonie 2006/2007, a także trzykrotnie wygrała Puchar Niemiec.

VfB swoje mecze gra na Mercedes-Benz Arenie, która znajduje się blisko Neckarpark w dzielnicy Cannstatter Wasen, gdzie co roku odbywa się miejscowy Oktoberfest. VfB Stuttgart II obecnie gra w Regionallidze Südwest (4. poziom rozgrywek piłki nożnej w Niemczech). Drużyna juniorów U-19 wygrywała Bundesligę w swojej kategorii 10 razy, natomiast zespół juniorów U-17 6 razy.

Obecnie klub ma 45 636 zarejestrowanych członków (stan na 2011 rok), co czyni VfB największym w Badenii-Wirtembergii, a także piątym w Niemczech. Oprócz sekcji piłkarskiej, klub posiada również sekcje: fistballu, hokeja, tenisa stołowego i akademię sędziów piłkarskich, jednak wszystkie te drużyny rywalizują jedynie na poziomie amatorskim. Klub posiada również społeczną grupę o nazwie VfB-Garde.

Historia 
Założony w roku 1893 klub VfB Stuttgart obecnie gra w Bundeslidze. Po powstaniu nosił nazwę Stuttgart FV 93, później zmienioną na Kronen-Club Cannstatt (dzielnica miasta), zaś obecne miano nosi od 1912 roku. Drużyna występowała nieprzerwanie od 1964 do 1975, oraz od 1977 do 2016 roku w rozgrywkach pierwszej ligi niemieckiej. W roku 1992 klub został pierwszym mistrzem Niemiec po zjednoczeniu z NRD.

Historia logotypu

Sukcesy

Trofea międzynarodowe

Trofea krajowe

Sezony 

Na podstawie:http://www.f-archiv.de/, oraz https://web.archive.org/web/20111207123137/http://www.fussball.de/fussball-ergebnisse-die-top-ligen-bei-fussball-de/id_45692854/index

Szkoleniowcy

Obecny sztab trenerski

Obecny skład 

Aktualny na 5 sierpnia 2022

Piłkarze na wypożyczeniu

Inne sekcje klubu

VfB Stuttgart II 

Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 II jest drużyną rezerwową klubu VfB Stuttgart. Drużyna obecnie występuje w Regionallidze Südwest (4. poziom rozgrywek piłki nożnej w Niemczech). Do 2005 roku zespół grał pod nazwą VfB Stuttgart Amateure.

Stadion 
Klub rozgrywa swoje mecze domowe na stadionie Gazi-Stadion auf der Waldau w mieście Stuttgart, który może pomieścić 11,436 widzów.

Sukcesy 
 Amatorskie mistrzostwo Niemiec:
 zdobywca: 1963 i 1980.
 finalista: 1971.
 Oberliga Baden-Württemberg (III):
 mistrzostwo: 1980.
 Amateurliga Württemberg (III):
 mistrzostwo: 1960.
 Amateurliga Nordwürttemberg (III):
 mistrzostwo: 1963, 1964, 1965, 1967 i 1971.
 Verbandsliga Württemberg (IV):
 mistrzostwo: 1990.
 Oberliga Baden-Württemberg (IV):
 mistrzostwo: 1998 i 2003.
 Württemberg Cup (Puchar Wirtembergii):
 zdobywca: 1970, 1980, 1981 i 2000.
 finalista: 1974, 1982 i 2002.

Sezony (w XXI wieku)

Profil klubu 
 
 Transfermarkt

Juniorzy 
Drużyny juniorów VfB Stuttgart w sezonie 2016/17 występują w:
 Drużyna U-19 w Bundeslidze Süd/Südwest (1. poziom).
 Drużyna U-17 w Bundeslidze Süd/Südwest (1. poziom).
 Drużyna U-15 w Regionallidze Süd (1. poziom).

Przypisy

Europejskie puchary

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

 
Kluby piłkarskie w Badenii-Wirtembergii
Kluby piłkarskie założone w 1893
Sport w Stuttgarcie